Lubjanka steht für:
 Lubjanka, Geheimdienstgebäude in Moskau

Belarus:
 Lubjanka (Homel), Dorf in der Homelskaja Woblasz
 Lubjanka (Smarhon), Dorf im Rajon Smarhon, Hrodsenskaja Woblasz
 Lubjanka (Swislatsch), Dorf im Rajon Swislatsch, Hrodsenskaja Woblasz
 Lubjanka (Bychau), Dorf im Rajon Bychau, Mahiljouskaja Woblasz
 Lubjanka (Klimawitschy), Dorf im Rajon Klimawitschy, Mahiljouskaja Woblasz

Russland:
 Lubjanka (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Lubjanka (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Lubjanka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Lubjanka (Perm), Dorf in der Region Perm
 Lubjanka (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Lubjanka (Michailow), Dorf im Rajon Michailow, Oblast Rjasan
 Lubjanka (Miloslawskoje), Dorf im Rajon Miloslawskoje, Oblast Rjasan
 Lubjanka (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Lubjanka (Tula), Dorf in der Oblast Tula

Ukraine:
 Lubjanka (Dnipropetrowsk), Dorf im Rajon Synelnykowe, Oblast Dnipropetrowsk
 Lubjanka (Butscha), Dorf im Rajon Butscha, Oblast Kiew
 Lubjanka (Bila Zerkwa) Dorf im Rajon Bila Zerkwa, Oblast Kiew
 Lubjanka (Wassylkiw), Dorf im Rajon Wassylkiw, Oblast Kiew
 Lubjanka (Poliske), ehemaliges Dorf im Rajon Poliske (seit 2020 nicht mehr vorhanden), Oblast Kiew
 Lubjanka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe, Oblast Luhansk
 Lubjanka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Wesselynowe, Oblast Mykolajiw

Siehe auch:
 Łubianka